Seeman est un patronyme porté notamment par :

 Christine Seeman (1956-), athlète française, spécialiste des courses de demi-fond ;
  (1694-1744), peintre polonais ;
 Nadrian Seeman (1945-2021), cristallographe américain  ;
  (1934-2021), pharmacologue canadien ;
 Roxanne Seeman, auteure-compositrice, parolière et productrice de musique américaine.